Cireundeu (Cilograng)
 Cireundeu (Ciputat Timur)
 Cireundeu (Petir)
 Cireundeu (Solear)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing